Альфред Огюст Дюже или Альфредо Дугес (, ; ,  — , Гуанахуато) — мексиканский врач, натуралист, зоолог, ботаник французского происхождения.

Биография 
Сын акушера и естествоиспытателя Антуана Луи Дюже (1797—1838).

После окончания медицинского факультета университета Парижа, в 1852 переехал на жительство в Мексику. Побывал в Веракрусе, Гвадалахаре и Силао. Поселился окончательно в Гуанахуато, где работал врачом-акушером, преподавал естествознание в Высшей школе образования (Escuela de Estudios Superiores de Guanajuato, ныне университет Гуанахуато). В Гуанахуато, был директором местного музея, позже названного в его честь.

Научная деятельность 
Альфредо Дугес, в основном, известен исследованиями в области герпетологии Мексики. Он был одним из первых, кто изучал фауну Мексики современным научным способом.

Опубликовал многочисленные научные работы в области герпетологии, ботаники, энтомологии и др. В Мексике он описал 40 новых видов рептилий и амфибий, из которых почти половина существует и сегодня. Автор первого (и единственного) каталога зоологических видов, проживавших в штате Гуанахуато. Писал об исцеляющих способностях алоэ при язвах и рожах.

Как ботаник, описал род Barcena (семейства Rhamnaceae).

Примечания

Ссылки 
Dr. Alfredo Dugès

Ботаники Мексики
Зоологи Мексики
Медики Мексики
Герпетологи Мексики
Выпускники Парижского университета